Папахри́сто — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Папахристо, Григорий Аргирович (1780—1848) — вице-адмирал, член Аудиториатского департамента Морского министерства. См. также 
 Папахристос